Dipolo puede referirse a:

 El dipolo eléctrico, un sistema de dos cargas de signo opuesto e igual magnitud cercanas entre sí.
 El dipolo magnético, en mecánica clásica, es una aproximación que se hace al campo generado por un circuito cuando la distancia al circuito es mucho mayor a las dimensiones del mismo.
 Dipolo, una antena con alimentación central empleada para transmitir o recibir ondas de radiofrecuencia.